Вячесла́в Столяро́в:
 Столяров, Вячеслав Александрович (1944—2018) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР.
 Столяров, Вячеслав Павлович (род. 1949) — советский и российский историк, социолог, антрополог.
 Столяров, Вячеслав Петрович (1946—2021) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2010), Заслуженный работник культуры РФ (2000).